Кавамата (Фукусіма)
 Кавамата (Сайтама)
 Озеро Кавамата